Cet article relate le parcours de l'équipe des États-Unis de football lors de la Coupe du monde de football 2002 organisée en Corée du Sud et au Japon du 31 mai au .

Effectif

Qualifications

Deuxième tour

Groupe 3 

Le tirage au sort du deuxième tour voit les Américains être opposés aux sélections du Costa Rica, du Guatemala et de la Barbade.

|}

Tour final 

|}

Préparation 
Au lendemain de la Gold Cup 2002, la sélection américaine entame une série de matchs amicaux à travers le pays et le monde pour se préparer à la prochaine Coupe du monde.

Coupe du monde

Coupe du monde - Groupe D 

Les États-Unis commencent parfaitement la compétition en battant 3-2 le Portugal, pourtant annoncé favori. Les Américains, emmenés par Brad Friedel, obtiennent ensuite le nul 1-1 contre l'équipe locale, la Corée du Sud. Malgré une défaite 1-3 contre la Pologne, équipe la plus faible du groupe, lors de la dernière journée, les États-Unis se qualifient tout de même grâce au résultat favorable de l'autre match qui voit la Corée du Sud s'imposer contre le Portugal.

États-Unis - Portugal

Corée du Sud - États-Unis

Pologne - États-Unis

Huitième de finale

Mexique - États-Unis

Quart de finale

Allemagne - États-Unis 

États-Unis
2002